Froschgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Froschgraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl vor Binzwangen, Markt Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Froschgraben (Kraichbach), linker Zufluss des Kraichbachs in Oberderdingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Froschgraben, Mittellaufname des Reißinger Bachs, rechter Zufluss des Plattlinger Mühlbach (zur Isar) in Plattling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Froschgraben (Rittgraben) oder Froschbächle, rechter Zufluss des Rittgrabens (zum Sandbach) nahe dem Eichehof des Stadtteils Eisental von Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg; geht am Westrand von Bühl nach rechts vom Sandbach ab
 Froschgraben (Zusam), rechter Auenbach zur Zusam in Buttenwiesen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Befestigungsanlagen:
 Froschgraben, nördlicher Abschnitt des ehemaligen Grabens um die Kernstadt von Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; heute Straße zwischen Altstadtkern und Kocherquartier
 Froschgraben oder Fröschgraben, nördlicher Abschnitt des ehemaligen Stadtgrabens von Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg; folgte der heutigen Schmiederstraße